Spencer-Churchill – ramo della casata Spencer
 Alan Spencer-Churchill – nobile e imprenditore inglese
 Albertha Spencer-Churchill, duchessa di Marlborough – nobildonna inglese
 Charles Spencer-Churchill – nobile e militare britannico
 Charles Spencer-Churchill, IX duca di Marlborough – nobile e politico inglese
 Charles Henry Spencer-Churchill – militare britannico
 Anne Clarissa Spencer-Churchill – consorte del primo ministro Anthony Eden e nipote di Winston
 Clementine Ogilvy Spencer-Churchill – nobildonna inglese
 Emily Anne Spencer-Churchill – nobildonna inglese
 Frances Anne Spencer-Churchill, duchessa di Marlborough – nobildonna irlandese
 George Spencer-Churchill, V duca di Marlborough – nobile e politico inglese
 George Spencer-Churchill, VI duca di Marlborough – nobile e politico inglese
 George Spencer-Churchill, VIII duca di Marlborough – nobile e ufficiale inglese
 John Spencer-Churchill, VII duca di Marlborough – nobile britannico
 John Spencer-Churchill, X duca di Marlborough – nobile e pari britannico
 John Spencer-Churchill, XI duca di Marlborough – nobile britannico
 John Kemys Spencer-Churchill – militare e politico britannico
 Randolph Frederick Edward Spencer Churchill – ufficiale, giornalista e politico inglese
 Randolph Henry Spencer Churchill – politico e nobile inglese
 Victor Spencer, I visconte Churchill – nobile e ufficiale inglese
 Winston Leonard Spencer Churchill – politico, storico, giornalista e militare britannico

 Susan Spencer-Churchill _ duchessa di Marlborough